Différentes personnes ont porté ou portent le nom de Colin Campbell :
 Colin Campbell ( d'Argyll) (1433-1493) ;
 Colin Campbell ( d'Argyll) (1486-1529) ;
 Colin Campbell ( d'Argyll) (/1546–1584) ;
  (1686-1757), marchand écossais et membre fondateur de la Compagnie suédoise des Indes orientales ;
 Colin Campbell (1776-1847), officier britannique et 8 gouverneur du Ceylan britannique ;
 Colin Campbell ( Clyde) (1792-1863), militaire britannique ;
 Colin Campbell (1853-1895), homme politique écossais ;
 Colin Campbell (1859-1928), réalisateur américain ;
 Collin Campbell (1926-2011), animateur et imagineer américain ;
 Colin Campbell (1931-2022), géologue et analyste du pétrole ;
 Colin Campbell (1931-2012), évêque canadien ;
 Colin Campbell (1940-), sociologue britannique ;
  (1953-), joueur, entraîneur et dirigeant de hockey sur glace canadien ;
  (1991-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1934-), biochimiste américain et auteur de The China Study.

Références